Countess steht für:
 engl. fem.: Gräfin 
 Countess (Alberta), Ort in Kanada
 Countess-Halbinsel, Antarktika
 Countess Beck, Fluss in England
 Countess (Band)

Siehe auch:
 Comtesse
 Count